Radisson Hotels – międzynarodowa sieć hoteli
 Radisson Blu
 Radisson – miasto w Kanadzie, w prowincji Saskatchewan
 Radisson – wieś w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Radisson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
 Radisson – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
 Radisson (ang. Radisson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer